В этой статье представлено положение команд и результаты матчей в группе B первого раунда чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019.

Команды

Положение команд 

Время начала матчей дано по местному времени (UTC+2).

Результаты матчей

1-й тур

Швеция vs Черногория

Франция vs Чехия

2-й тур

Чехия vs Швеция

Черногория vs Франция

3-й тур

Чехия vs Черногория

Швеция vs Франция

Ссылки 
Официальный сайт чемпионата Европы по баскетболу среди женщин 2019

Группа B